

Toponyme
 Midlothian, une des 32 council areas et une région de lieutenance de l’Écosse ;
 Midlothian, une circonscription parlementaire britannique située en Écosse ;
 Midlothian, un village dans le comté de Cook dans l'État de l'Illinois aux États-Unis ;
 Midlothian, une ville dans le comté d'Ellis, dans l’État du Texas, aux États-Unis ;
 Midlothian, une zone non-incorporée de Virginie.

Homonymie de toponyme